Богатырь (; до 1945 — Алтагир) — село,
Радивоновский сельский совет,
Акимовский район,
Запорожская область,
Украина.

Население 166 человек (2001 год).

Географическое положение 
Село Богатырь находится на правом берегу Молочного лимана в 3-х км ниже по течению от места впадения в него реки Тащенак.
Село окружено лесным массивом урочище Богатырское лесничество (дуб, сосна).

История 
 Село известно с 1848 года под названием Алтагир, что в переводе с тюркского означает «шесть лошадей».
 В 1899 году вблизи села было заложено Алтагирское лесничество.
 В 1945 году село было переименовано в Богатырь.

Экономика 
В Богатыре работает ряд детских оздоровительных лагерей и баз отдыха:
 ДОЛ «Аист»
 ДОЛ «Алый парус»
 БО «Весна» 
 ДОЛ «Волна» 
 ДОЛ «Восток-1» 
 ДОЛ «Кристалл»
 Лагерь им. Ю. А. Гагарина
 Лагерь им. В. В. Терешковой 
 ДОЛ «Лісова пісня» 
 ДОЛ «Маяк»
 ДОЛ «Меркурий»
 ДОЛ «Орлёнок»
 ДОЛ «Рассвет»
 ДОЛ «Солнечный»
 ДОЛ «Чайка»
 ДОЛ «Юность»

Достопримечательности

Молочный лиман 

Молочный лиман является основой рекреационной индустрии Богатыря. Глубина лимана в Богатыре невелика, он быстро прогревается солнцем, в нём отсутствуют шторма. Это делает Богатырь особенно привлекательным местом для отдыха детей. Также в лимане имеются выходы реликтовой сероводородной грязи и голубой глины, применяемых в лечебных целях. Из-за происходящего в последние десятилетия обмеления, Молочный лиман заметно отступил от старой береговой линии.

Алтагирское лесничество 
Лесничество находится к западу и к югу от села. Его площадь составляет 1100 га. С 1974 года оно имеет статус общезоологического заказника. В заказнике охраняются искусственно созданные среди степи лесные насаждения с фауной. Здесь произрастают сосна, акация белая, шелковица белая и чёрная, дуб, ясень. У берегов лимана растут тамарикс и лох узколистный. Встречаются и некоторые виды растений, занесённые в Красную книгу Украины. Основные представители фауны заказника — заяц-русак и косуля, но также обитают лисица, куница, дикая свинья, гнездятся птицы.

Примечания

Ссылки 
 Богатырь на картах: 1919 ,  годы.